«Компрометирующие позы» () — фильм режиссёра Фрэнка Перри. Экранизация произведения, автор которого — Сьюзен Айзекс.

Сюжет 
В маленьком, тихом и спокойном районе города происходит из ряда вон выходящее происшествие. Это убийство дантиста Брюса Флекстина, по совместительству донжуана и любимца практически всех окрестных женщин. Кому это понадобилось? Задаются вопросом все, в особенности полиция в лице лейтенанта, ведущего следствие, и журналистка Джудит Сингер, начавшая своё собственное расследование.

В ролях 
 Сьюзан Сарандон — Джудит Сингер
 Рауль Хулиа — Дэвид Суарез
 Эдвард Херрманн — Боб Сингер
 Джудит Айви — Нэнси Миллер
 Мэри Бет Хёрт — Пег Туччо
 Джо Мантенья — Брюс Флегштейн
 Энн Де Сальво — Филлис Флегштейн
 Джош Мостел — Дикки Данк
 Дебора Раш — Бренда Данк
 Джоан Аллен — Мэри Эллис Махоуни

Ссылки

Литература 
 Полин Кейл Hooked (1989).

Кинокомедии 1985 года
Экранизации произведений Сьюзен Айзекс
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года
Фильмы Фрэнка Перри